Haydar (àrab: حيدر; també escrit Heidar, Haider, Haidar, Hyder, Hayder, Hajdar, Hidar, Hauldar, Haidhar, Heydar o Jaider) és un nom masculí àrab que significa "valent". En la tradició islàmica, el nom s'associa principalment amb el cosí de Mahoma, Ali, anomenat "Haidar". També es pot utilitzar com a cognom

 Haidar Abu Bakr al-Attas (1939- ), Primer Ministre del Iemen 
	
 Haidar al-Abbadi, primer ministre iraquià 
	
 Haidar Ali (c. 1722-1782), governant de Mysore

 Haydar Giray, kan de Crimea el 1456 

 Haidar Kasab (+1356), cap dels Sarbadars de Sabzawar el 1355-1356 

 Haidar Khan (+ 1925?), líder de una de les tribus Bakhtiar 
	 
 Haidar Malik (segle XVII), administrador i soldat a Caixmir 

 Haydar Xah fou un efímer xa de Pèrsia de la dinastia safàvida el 1576 
	
 Aminatou Haidar també anomenada Aminetou, Aminatu o Aminetu, és una defensora dels drets humans i activista política 

 Mirza Muhammad Haidar Dughlat governant mughol de Caixmir, cosí de l'emperador de l'India Babur i fundador de la família Haidar del clan Dughlat.
 	
 Xaïkh Haydar fou el cinquè xaïkh de la confraria safàvida